Железничар — название ряда футбольных клубов:
  — из города Белград, Сербия.
  — из города Враньска-Баня, Сербия.
  — из города Добой, Босния и Герцеговина.
 «Железничар» — из города Загреб, Хорватия.
 «Железничар» — из города Инджия, Сербия.
  — из города Лайковац, Сербия.
  — из города Марибор, Словения.
 «Железничар» — города города Ниш, Сербия.
 «Железничар» — из города Нови-Сад, Сербия.
  — из города Панчево, Сербия.
 «Железничар» — города Сараево, Босния и Герцеговина.
  — из города Смедерево, Сербия.

Прежнее название:
 «Железничар» — «Любляна» из города Любляна, Словения.
 «Железничар» — «Локомотива» из города Загреб, Хорватия.
 «Железничар» — «Горица» из города Нова-Горица, Словения.